O Desafio Internacional de Tênis de 1902 foi a 2ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. A competição teve o Estados Unidos como campeão.

Resultado 

1902
1902 no tênis
Desporto nos Estados Unidos em 1902